Zhai Biao – ex calciatore cinese
 Zhai Yanpeng – ex calciatore cinese
 Zhai Xiaochuan – cestista cinese
 Zhai Zhigang – astronauta cinese